

Persone 
 Elisabetta I d'Inghilterra (1533-1603) – regina d'Inghilterra e d'Irlanda dal 1558 fino alla sua morte
 Elisabetta II del Regno Unito (1926-2022) – regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal 1952 fino alla sua morte

Altro 
 La regina Elisabetta – film del 1912, diretto da Henri Desfontaines e Louis Mercanton
 Isole Regina Elisabetta – isole del Canada

Pagine correlate 

 Elisabetta (disambigua)
 Queen Elizabeth